

Carriera
Con il  ha disputato i Giochi panamericani di Lima 2019.

Altri progetti

Collegamenti esterni